Vulpea și câinele poate desemna:

 Vulpea și câinele, roman scris de Daniel P. Mannix
 Vulpea și câinele, film produs de studiourile  Disney
 Vulpea și câinele 2, continuarea filmului de mai sus

Vezi și 
 Vulpea (dezambiguizare)